Oloron  o Auloron , comarca francesa al nord del Bearn
 Oloron Santa Maria, ciutat capital de la comarca de l'Alt Bearn 
 Cantó d'Oloron-Sainte-Marie-Est
 Cantó d'Oloron-Sainte-Marie-Oest
 Districte d'Oloron-Sainte-Marie
 Pacte d'Oloron, acord de 1287 entre Alfons el Franc i Eduard I d'Anglaterra, a la població vescomtal d'Oloron
 Vescomtat d'Oloron, jurisdicció feudal de Gascunya centrada en l'antiga vila romana d'Iluro (Auloron)